Administration (lat. administrare, „verwalten“) steht für:
 jede Form von Verwaltung
 speziell die öffentliche Verwaltung (Administrative)
 die US-Regierung, siehe Bundesregierung (Vereinigte Staaten) #US-Administration

Siehe auch:
 Administration Building
 Administrator